Жак Баратье (; 8 марта 1918 — 27 ноября 2009) — французский , , .

Биография 
Сын банкира, родился в Монпелье 8 марта 1918 года. С юности увлекался живописью и литературой, но по совету родителей стал изучать право. Закончил учёбу в 1938 году и поступил на службу в ВВС Франции. Во время Второй мировой войны служил в Марокко. После окончания войны вернулся в Париж, часто посещал литературные круги, район Сен-Жермен-де-Пре и подружился с Жаком Бессом, Оливье Ларрондом и Борисом Вианом. Устав от парижской богемной жизни, решил стать художником и уехал в Магриб. На юге Алжира в 1948 году был нанят в качестве статиста и помощника Рене Чана на съёмках фильма «Белая эскадрилья» по роману Жозефа Пейра. Полученный опыт пробудил в нём желание заняться кино и он снял свой первый короткометражный фильм «Les filles du soleil», в котором показаны обычаи и повседневная жизнь берберского племени.

Как режиссер снял 21 кинокартину. Фильм «Paris la nuit» был представлен в конкурсной программе на 6-м Берлинском международном кинофестивале в 1956 г.
Его фильм «Goha» был награждён премией на Каннском кинофестивале 1958 г. Его фильм «Lar poupee» (1962) вошел в программу 12-го Берлинского международного кинофестиваля.

Умер в Антони 27 ноября 2009 года от сердечной недостаточности в возрасте 91 года.

Награждён «Орденом искусств и литературы».

Избранная фильмография 
 Les Filles du soleil (1948)
 Беспорядок /Désordre (1949)
 La Cité du midi (1951)
 La vie du vide (1952)
 Le Métier de danseur (1953)
 Histoire du palais idéal (1954)
 Paris la nuit (1955)
 Goha (1958)
 Он, Она или Оно (1962)
 Драже с перцем (1963)
 Eves futures (1964)
 L’Or du duc (1965)
 Voilà l’ordre (1966)
 Le Désordre à vingt ans (1967)
 Piège (1968)
 Les Indiens (1969)
 La Ville-bidon (1973)
 Вас это интересует? / Vous intéressez-vous à la chose? (1974)
 Opération séduction (1975)
 L’Araignée de satin (1984)
 Rien, voilà l’ordre (2003)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография 
Умершие от инфаркта миокарда